«Goodbye Lullaby» — четвертий студійний альбом канадської співачки Авріл Лавін. Випущений 2 березня 2011 року лейблом RCA.

Списки композицій

Історія виходу

Посилання 
  

Альбоми Авріл Лавінь
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном
Альбоми, спродюсовані Shellback